El Real peut désigner :

El Real : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas ;
 El Real : capitale de la paroisse civile d'El Real, dans la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme